Torcy ist Name oder Namensbestandteil folgender geographischer Objekte in Frankreich:
 Torcy (Pas-de-Calais) Gemeinde im Département Pas-de-Calais
 Torcy (Saône-et-Loire) Gemeinde im Département Saône-et-Loire
 Torcy (Seine-et-Marne) Gemeinde im Département Seine-et-Marne
 Arrondissement Torcy, Arrondissement im Département Seine-et-Marne
 Torcy-en-Valois Gemeinde im Département Aisne
 Torcy-et-Pouligny Gemeinde im Département Côte-d'Or
 Torcy-le-Grand (Aube) Gemeinde im Département Aube
 Torcy-le-Grand (Seine-Maritime) Gemeinde im Département Seine-Maritime
 Torcy-le-Petit (Aube) Gemeinde im Département Aube
 Torcy-le-Petit (Seine-Maritime) Gemeinde im Département Seine-Maritime

Torcy ist Namensbestandteil folgender Personen:
 Jean-Baptiste Colbert, marquis de Torcy